Um desporto indígena é uma atividade desportiva praticada por povos indígenas.

Veja também
Corrida de tora

Ligações externas
XI Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos países de língua portuguesa: Jogos dos Povos Indígenas: tradição e mudança

!